Georg Christoph Eimmart – astronomo, matematico e incisore tedesco
Eimmart – cratere lunare